Richard Kaselowsky ist der Name folgender Personen:

* Richard Kaselowsky (Unternehmer, 1852) (1852–1921), deutscher Unternehmer und Politiker, MdL Preußen
 Richard Kaselowsky (Unternehmer, 1888) (1888–1944), deutscher Unternehmer
 Richard Kaselowsky (Unternehmer, 1921) (1921–2002), deutscher Unternehmer